JAA est un sigle qui peut faire référence à :
 Joint Aviation Authorities (en français, Autorités conjointes de l'aviation), une organisation de la Conférence européenne de l'aviation civile.

JAA est un code qui peut faire référence à :
 Japan Asia Airways, une ancienne compagnie aérienne japonaise, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code